Oakwood – stazione della metropolitana di Londra

 Regno Unito
 Oakwood – distretto di Derby, Derbyshire
 Oakwood – area della City of Leeds

 Stati Uniti d'America
 Oakwood – città della Contea di Hall, Georgia
 Oakwood – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Oakwood – villaggio della Contea di Clay, Missouri
 Oakwood – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Oakwood – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Oakwood – villaggio della Contea di Paulding, Ohio
 Oakwood – città  della Contea di Dewey, Oklahoma
 Oakwood – census-designated place della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Oakwood – città della Contea di Leon, Texas